Bárány är ett efternamn av ungerskt ursprung, som bland annat bärs av en invandrad svensk släkt. Den 31 december 2013 var 29 personer bosatta i Sverige med namnet i folkbokföringen skrivet som Bárány eller Barany.

Personer med efternamnet Bárány

 Anders Bárány (född 1942), svensk fysiker
 Ann-Sofie Bárány (född 1958), svensk dramatiker och psykoanalytiker
 Árpád Bárány (född 1931), ungersk fäktare
 Ernst Bárány (1910–1991), svensk farmakolog
 Franz Bárány (1914–1997), svensk överläkare, docent 
 István Bárány (1907–1995), ungersk simmare 
 Robert Bárány (1876–1936), österrikisksvensk neurobiolog
 Sigrid Bárány (född 1975), svensk kokboksförfattare

Släktträd, svenska släkten
 Robert Bárány (1876–1936)
 Ernst Bárány (1910–1991)
 Anders Bárány (född 1942)
 Sigrid Bárány (född 1975)
 Franz Bárány (1914–1997) 
 Ann-Sofie Bárány (född 1958)

Källor

Ungerska efternamn
Svenska släkter